Plus One steht für:

 Plus One (Band), US-amerikanische Band
 Plus One (Film), US-amerikanische Tragikomödie von Jeff Chan und Andrew Rhymer (2019)